Amphoe Banphot Phisai (Thai: ) ist der nördlichste Landkreis (Amphoe – Verwaltungs-Distrikt) der Provinz Nakhon Sawan. Die Provinz Nakhon Sawan liegt im südlichen Teil der Nordregion von Thailand.

Geographie 
Benachbarte Distrikte (von Nordosten im Uhrzeigersinn): die Amphoe Bueng Na Rang und Pho Thale der Provinz Phichit, die Amphoe Kao Liao, Mueang Nakhon Sawan und Lat Yao der Provinz Nakhon Sawan sowie die Amphoe Khanu Woralaksaburi und Bueng Samakkhi der Provinz Kamphaeng Phet.

Geschichte 
Ursprünglich war Tambon Ta Sang der zentrale Tambon. Im Jahr 1910 verlegte die Regierung die Verwaltung auf das Westufer des Mae Nam Ping (Ping-Fluss) in das Gebiet von Tambon Tha Ngiew.

Verwaltung

Provinzverwaltung 
Der Landkreis Banphot Phisai ist in 13 Tambon („Unterbezirke“ oder „Gemeinden“) eingeteilt, die sich weiter in 118 Muban („Dörfer“) unterteilen.

Lokalverwaltung 
Es gibt zwei Kommunen mit „Kleinstadt“-Status (Thesaban Tambon) im Landkreis:
 Ban Daen (Thai: ) bestehend aus dem kompletten Tambon Ban Daen.
 Banphot Phisai (Thai: ) bestehend aus den Teilen der Tambon Tha Ngio, Charoen Phon.

Außerdem gibt es zwölf „Tambon-Verwaltungsorganisationen“ ( – Tambon Administrative Organizations, TAO)
 Tha Ngio (Thai: ) bestehend aus Teilen des Tambon Tha Ngio.
 Bang Ta Ngai (Thai: ) bestehend aus dem kompletten Tambon Bang Ta Ngai.
 Hukwang (Thai: ) bestehend aus dem kompletten Tambon Hukwang.
 Ang Thong (Thai: ) bestehend aus dem kompletten Tambon Ang Thong.
 Bang Kaeo (Thai: ) bestehend aus dem kompletten Tambon Bang Kaeo.
 Ta Khit (Thai: ) bestehend aus dem kompletten Tambon Ta Khit.
 Ta Sang (Thai: ) bestehend aus dem kompletten Tambon Ta Sang.
 Dan Chang (Thai: ) bestehend aus dem kompletten Tambon Dan Chang.
 Nong Krot (Thai: ) bestehend aus dem kompletten Tambon Nong Krot.
 Nong Ta Ngu (Thai: ) bestehend aus dem kompletten Tambon Nong Ta Ngu.
 Bueng Pla Thu (Thai: ) bestehend aus dem kompletten Tambon Bueng Pla Thu.
 Charoen Phon (Thai: ) bestehend aus Teilen des Tambon Charoen Phon.

Einzelnachweise

Weblinks 
 Weitere Einzelheiten zum Amphoe Banphot Phisai von amphoe.com (auf Thai)

Banphot Phisai